Гвен Стефані — американська співачка. 
 Луїза Стефані — бразильська тенісистка.